1. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje | 2. tisočletje  

6. stoletje | 7. stoletje | 8. stoletje | 9. stoletje | 10. stoletje | 11. stoletje | 12. stoletje 

 Druga stoletja  

Deveto stoletje obsega leta od 801 do vključno 900. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 800 do 899.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po devetem stoletju so pisana ležeče.

 
09